Rumunjska:
 Prahova (županija)
 Prahova (rijeka)
 Prahova (dolina)